De Engelse naam voor Zuid-Holland
South Holland (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
South Holland (Lincolnshire), een district in het Engelse graafschap Lincolnshire